Флаги муниципальных образований России:
 Флаг Отрадного (Ленинградская область) — флаг Отрадненского городского поселения, административный центр — город Отрадное.
 Флаг Отрадного (Москва) — флаг внутригородского муниципального образования Отрадное.
 Флаг Отрадного (Самарская область) — флаг городского округа Отрадный, административный центр — город Отрадный.